Le terme de Maison Supersaxo concerne plusieurs bâtiments:

 La maison Supersaxo à Martigny, dans le canton du Valais.
 La maison Supersaxo à Sion, dans le canton du Valais.